Étienne-François Gebauer (1777-1823), compositeur et flûtiste français ;
 François-René Gebauer (1773-1845), bassoniste et compositeur français, frère d'Étienne-François ;
 Georg Christian Gebauer (1690-1773), historien allemand ;
 Jan Gebauer (1838-1907), professeur tchèque ;
 Michel-Joseph Gebauer (1763-1812), compositeur et hautboïste français, frère d'Étienne-François ;
 Pierre-Paul Gebauer (1775-?), corniste et compositeur français, frère d'Étienne-François ;
 Tim Gebauer (1989-), coureur cycliste allemand.